NGC 1503 (другие обозначения — ESO 83-13, IRAS03561-6611, PGC 14137) — линзовидная галактика в созвездии Сетка. Открыта Джоном Гершелем в 1834 году. Описание Дрейера: «очень тусклый, довольно маленький объект круглой формы, к северо-западу видна звезда 10-й величины».

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

1503
Сетка (созвездие)